Herath ist der Familienname folgender Personen:

 Ajith Kumara Herath (* 1985), sri-lankischer Fußballspieler
 Indunil Herath (* 1993), sri-lankischer Leichtathlet